71-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 21 по 26 апреля 1992 года в Сексарде (Венгрия). В нём приняли участие 149 спортсменов из 30 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Представители стран СНГ (Армении, Белоруссии, России, Украины) и Грузии выступали на этих соревнованиях в составе Объединённой команды.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 На чемпионате Европы 1992 года

1992
Чемпионаты Европы в Венгрии
Апрель 1992 года
Спорт в Венгрии в 1992 году
Тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Венгрии
1992 год в тяжёлой атлетике